Cet article relate le parcours de l’équipe de Suisse de football lors du Championnat d'Europe de football 2016 qui a lieu du 10 juin au  en France.

La Suisse se qualifie pour l'Euro 2016 en terminant  de son groupe, derrière l'Angleterre.

La Nati se trouve ensuite dans le groupe A face à la France, l'Albanie et la Roumanie.

Qualifications 

|}

Matchs de préparation

Phase finale

Effectif 
Le , le sélectionneur de la Suisse Vladimir Petković dévoile sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour participer à l'Euro et ses réservistes. Une liste élargie à 28 noms avait déjà été publiée par l'entraîneur le . Parmi les absences à noter, celle de l'attaquant de Hambourg Josip Drmić, qui souffre d'une blessure au genou, de Valentin Stocker et Gökhan Inler, en manque de temps de jeu dans leur club, et de Pajtim Kasami, qui restait sur une bonne saison en Grèce et qui avait déjà été écarté de l'aventure brésilienne en 2014. En raison de l'éviction du capitaine habituel, Inler, le brassard de capitaine revient à Stephan Lichtsteiner. Un autre forfait est à signaler peu avant la préparation est celui de Renato Steffen, blessé avec le FC Bâle. La Suisse effectue sa préparation à Lugano, dans le canton du Tessin. Le premier match de préparation se solde par une défaite 1-2 à Genève contre la Belgique. Malgré cette défaite, la Suisse produit un beau jeu et rassure juste avant l'Euro 2016. Le dernier match de préparation contre la Moldavie se soldera par une victoire suisse 2-1 avec des buts de Džemaili et Mehmedi.

Encadrement

Sélectionneur 
  Vladimir Petković

Entraîneur adjoints 
  Antonio Manicone, entraîneur adjoint
  , entraîneur des gardiens
  Oliver Riedwyl, préparateur physique
  Cüno Wetzel, médecin-chef

Premier tour 

 

|}

Albanie - Suisse

Roumanie - Suisse

Suisse - France

Huitième de finale

Suisse - Pologne

Statistiques

Séjour et hébergement 
Durant la compétition, l'équipe de Suisse séjourne à Juvignac, près de Montpellier, dans l'Hérault. Le choix du camp de base des Suisses suscite la polémique étant donné qu'ils jouent leurs matchs de groupes dans le nord du pays. L'entraîneur, Vladimir Petković, décrète que ce lieu a été choisi pour le stade et l'encadrement hôtelier.

Voir aussi

Références 

Suisse
Championnat d'Europe 2016
Football en Suisse en 2016